W Polsce
 Jasień – miasto 
 Jasień – część miasta Gdańsk
 Jasień – część miasta Ustrzyki Dolne
 Jasień – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie lipnowskim, w gminie Tłuchowo
 Jasień – wieś w województwie łódzkim, w powiecie brzezińskim, w gminie Rogów
 Jasień – kolonia w województwie łódzkim, w powiecie radomszczańskim, w gminie Kobiele Wielkie
 Jasień – wieś w województwie łódzkim, w powiecie skierniewickim, w gminie Głuchów
 Jasień – wieś w województwie łódzkim, w powiecie tomaszowskim, w gminie Lubochnia
 Jasień – wieś w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Osjaków
 Jasień – wieś w województwie małopolskim, w powiecie brzeskim, w gminie Brzesko
 Jasień – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie sokołowskim, w gminie Repki
 Jasień – przysiółek wsi Czarna Sędziszowska  w woj. podkarpackim, w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Sędziszów Małopolski
 Jasień – wieś w województwie pomorskim, w powiecie bytowskim, w gminie Czarna Dąbrówka
 Jasień – wieś w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Chmielnik
 Jasień – wieś w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Łopuszno
 Jasień – wieś w województwie świętokrzyskim, w powiecie staszowskim, w gminie Staszów
 Jasień – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie kościańskim, w gminie Czempiń

 Jasień – gmina w województwie lubuskim, w powiecie żarskim
 Jasień – dawna gmina wiejska, powiat bytowski, województwo szczecińskie/koszalińskie, z siedzibą w Jasieniu (do 1954)
 Jasień – dawna gmina wiejska, powiat ustrzycki, województwo rzeszowskie, z siedzibą w Jasieniu (1952–54)
 Jasień – dawna gmina wiejska, powiat kałuski, województwo stanisławowskie, z siedzibą w Jasieniu

 Jasień – gromada w powiecie brzeskim
 Jasień – gromada w powiecie bytowskim
 Jasień – gromada w powiecie gdańskim
 Jasień – gromada w powiecie lipnowskim
 Jasień – gromada w powiecie lubskim (żarski/lubski)
 Jasień – gromada w powiecie ustrzyckim (ustrzycki/bieszczadzki)

 Jasień – ulica w Łodzi
 Jasień – stacja kolejowa w Jasieniu, w województwie lubuskim
 Jasień – nieczynny przystanek kolejowy w Jasieniu, w powiecie bytowskim, w województwie pomorskim

 Jasień – rzeka w Łodzi, dopływ Neru
 Jasień – jezioro w Gdańsku
 Jasień – jezioro w powiecie bytowskim
 Jasień – strumień, dopływ Odry
 Jasień – góra w Beskidzie Małym
 Jasień – góra w Beskidzie Wyspowym
 Jasień – góra w Masywie Śnieżnika

 Inne
 Jasień – wieś na Ukrainie w rejonie rożniatowskim obwodu iwanofrankiwskiego; nad Łomnicą.

 Jasień – przystanek kolejowy w miejscowości Stancyja Jasień, w rejonie osipowickim, w obwodzie mohylewskim, na Białorusi

 Technika
 Jasień – rosyjski typ atomowego okrętu podwodnego

Zobacz też 
 Nowy Jasień
 Potok Jasień
 Rezerwat przyrody Jasień